Americus – comune degli Stati Uniti d'America in Georgia
Americus – CDP degli Stati Uniti d'America in Indiana
Americus – comune degli Stati Uniti d'America in Kansas